De Westlandse Druif was een themapark in de Nederlandse gemeente Westland. De tuin was in 2004 opgericht om de druiventeelt van de streek in de herinnering te houden. Na 1960 stopten de kwekers, gedwongen door concurrentie en hoge arbeidskosten, met de teelt die ooit kenmerkend was voor het Westland. Eind 2019 sloot het themapark zijn deuren vanwege tegenvallende inkomsten en de daling van het aantal vrijwilligers.

In de druiventuin met kas, muurkasjes en diverse druivenserres werden met hulp van vrijwillige tuinders vier soorten tafeldruiven gekweekt. Dit gebeurde zoveel als mogelijk op een wijze die gangbaar was rond het jaar 1900. Er werden druiventeeltcursussen gegeven. Jaarlijks werd ongeveer 30.000 kilo druiven geoogst en verkocht.

De tuin was twee hectare groot en bood verder plaats aan een modern ontvangstpaviljoen met tentoonstelling, winkel en restaurant. Het park bood gelegenheid tot het houden van bijeenkomsten en bezoek aan de tuin was alleen mogelijk door deel te nemen aan een groepsrondleiding.

In 2021 kocht de christelijke Westlandse stichting The Vineyard De Westlandse Druif, vanwege dat het park een maatschappelijke functie vervult De zeven druivenserres bleven bestaan en de teelt werd voortgezet.

Externe link 
 Officiële website

Noten 

Tuinbouw in Nederland
Voormalige toeristische attractie
Westland